Orbital steht für:

 eine Ein-Elektron-Wellenfunktion, siehe:
 Atomorbital für ein Elektron in einem Atom
 Molekülorbital für ein Elektron in einem Molekül, siehe Molekülorbitaltheorie und Valenzstrukturtheorie
 Natural Bond Orbital für ein berechnetes bindendes Orbital zum Finden und zur Analyse der bestmöglichen Lewisstruktur
 Blochorbital für ein Elektron in einem kristallinen Festkörper, siehe Blochwellenfunktion
 eine Wellenfunktion eines Nukleons im Atomkern, siehe Schalenmodell (Kernphysik)
 Orbital (Band), 1987 gegründetes englisches Techno-Duo
 Orbital Sciences Corporation
 den medizinischen Bezug auf die Augenhöhle (Orbita)
 bestimmte Kombination aus zwei Piercings, siehe Piercing #Anordnung
 flache Habitate um einen Stern in der Utopie von Iain M. Banks, siehe Die Kultur #Orbitale

Als Adjektiv steht orbital für:
 auf eine Umlaufbahn bezogen oder in einer Umlaufbahn befindlich, insbesondere in einem Satellitenorbit

Siehe auch:

 Orbit